Брэ́ди (или Бре́йди) Тенне́лл (; род. 31 января 1998, Уинфилд, Иллинойс) — американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Бронзовый призёр Олимпийских игр (командный турнир, 2018), бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов (2020), серебряный призёр Гран-при США (2019, 2020) и двукратная чемпионка США (2018, 2021).

По состоянию на 6 декабря 2022 года занимает 84-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Брейди родилась в штате Иллинойс в январе 1998 года. С ранних лет увлеклась фигурным катанием. Зимой 2014 года добилась права принять участие в первенстве США среди юниоров. Дебют оказался удачным, она заняла призовое четвёртое место.

Осенью 2014 года американская фигуристка дебютировала в серии юниорского Гран-при. На этапе в Японии завершила соревнования на восьмом месте. В январе 2015 года выиграла юниорское первенство США. Осенью 2015 года фигуристка стартовала на одном этапе Гран-при среди юниоров, финишировала одиннадцатой. Также одиннадцатой была и на дебютном юниорском мировом чемпионате. На чемпионате США среди взрослых замкнула шестёрку лучших американских фигуристок.

Сезон 2016/2017 начала в Таллине на одном из этапов серии Челленджер Кубок Таллина, где стала бронзовой медалисткой. В январе на национальном чемпионате расположилась на девятой строчке. В марте фигуристка выступила на чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Тайбэе. Завершила турнир на седьмом месте.

Олимпийский сезон фигуристка начала на Кубке Ломбардии, где финишировала рядом с пьедесталом. В ноябре дебютировала в серии Гран-при. Установив личные рекорды в обоих прокатах, завоевала бронзовую медаль домашнего этапа. В начале 2018 года выиграла чемпионат страны. На Олимпийских играх в Южной Корее выступила в командном и личном турнире. В командных соревнованиях набрала шесть очков из десяти возможных, тем самым помогла сборной США завоевать бронзовые награды. В турнире одиночниц по сумме двух программ оказалась на девятом месте.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Брэди Теннелл на сайте Ассоциации фигурного катания США.
 
 Брэди Теннелл: Не люблю возлагать на себя ожидания

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года